Avoine (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Avoine (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym